Po-lo Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bole Shi, härad, Xinjiang, 
 Boluo Xian, härad, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar